Лукас Арнольд Кер (), родился 12 октября 1974 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинский теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-1997); победитель 15 турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Лукас Арнольд Кер начал играть в теннис в возрасте четырёх лет. Профессиональную карьеру начал в 1994 году. В одиночном рейтинге максимальное высокое место занимал в 1998 году — 77 место. За весь период выступлений сумел выиграть только два турнира из ATP Challenger Series в 1997 в Мерано и Сан-Паулу. Наибольих успехов добился в парном разряде. В 1997 году вместе с Пабло Альбано выиграл первый турнир ATP. Произошло это на турнире в Сан-Марино. В это же году совместно с Даниэлем Орсаничем ему удается пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 1999 году выиграл сразу четыре турнира ATP в Мерано (с Жайме Онсинсом), Сан-Марино (с Мариано Худом), на Мальорке (с Томасом Карбонеллом) и в Бухаресте (с Мартином Гарсией). В 2000 году он вместе с Пабло Альбано выигрывает турнир в Боготе. В феврале 2001 года совместно с Томасом Карбонеллом ему удается победить на двух турнирах подряд. Сначала в Винья-дель-Мар, а затем в Буэнос-Айресе. В 2002 году он и Луис Лобо побеждают в Палермо. Десятый титул ATP в карьере Лукас Арнольд Кер завоевал в паре с Мариано Худом на турнире в Валенсии в 2003 году. В этом же сезоне они побеждают в Палермо. В 2004 им удается победить ещё на трёх турнирах в Буэнос-Айресе, Палермо и Бухаресте. 15-й титул за карьеру Лукас завоевал в 2005 году в паре с Полом Хенли в Санкт-Пёльтене.

Рейтинг на конец года 

<small>По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года<ref
name="atptennis_rh"></ref>.
</small>

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (33)

Победы (15) 

* количество побед в парном разряде.

Поражения (18)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины